Fojtás (étkezési baleset) - nyeléskor a légutak elzáródása és annak elsősegélynyújtása
 Fojtás (termodinamika) - gáz vagy folyadék munkavégzés nélküli expanziója
 Fojtás (küzdősport) - küzdősportok egy technikája
 Fojtás (lőfegyver) - régi puskák, pisztolyok és ágyúk töltényének része
 Fojtás (kivégzés) - kivégzési technika
 Fojtás (hangszer) - rézfúvós hangszer játéktechnikája